Епархия Се (, ) — епархия в составе архиепархии-митрополии Руана Римско-католической церкви во Франции. В настоящее время епархией управляет епископ Жак Абер.

Клир епархии включает 166 священников (137 епархиальных и 29 монашествующих священников), 17 диаконов, 40 монахов, 286 монахинь.

Адрес епархии: 23 rue Conte, B.P. 25, 61500 Sées, France.

Территория 
В юрисдикцию епархии входит 37 приходов в департаменте Орн во Франции.

Кафедра епископа находится в городе  (Sées) в церкви Нотр Дам де Се. В городе Се также находятся базилики Нотр Дам де Иммакюле Консепсьон и Нотр Дам де Монлижеон, освященные в честь Пресвятой Девы Марии.

История 
Кафедра Се была основана во второй половине V века. По преданию, первым епископом Се был святой Лятуэн. Вероятно в начале резиденция епископа находилась в Эксме. В 541 году епископ Пассев перенес кафедру в Се.

В средние века епископы Се пользовались в епархии собственным церемониалом, который сохранялся до XVII века.

В 1547 году капитул при соборе, который с 1131 года следовал правилу святого Августина, буллой Папы Павла III был реорганизован.

После конкордата 1801 года буллой Qui Christi Domini Папы Пия VII от 29 ноября 1801 года в состав епархии Се вошла часть территории упраздненной епархии Лизье и несколько приходов из епархий Байё, Шартра и Ле-Мана.В то же время епархия Се уступила часть своей территории епархии Эврё.

В 1844 году епископ Шарль-Фредерик Руссель состав правила, регулирующий административное управление епархией, которые оставались в силе вплоть до Второго Ватиканского собора.

Ординарии епархии 
 святой Латвин (V век);
 святой Сигисбольд (460);
 святой  (460);
 Нил (Хилл) (V век);
 Губерт (500);
 Литард (упоминается в 511);
 Пассив (533—549);
 Леудобальд (567—573);
 Хильдебранд I (575);
 Родоберт (упоминается в 596);
 Марцелл (упоминается в 614);
 Амлакарий (647—653);
 Майллард (упоминается в 669);
 Роберт I (672);
 святой Ревериан (682);
 святой Анноберт (689—706);
 Родоберт (706);
 Гуго I (VIII век);
 святой Равенгер (750);
 святой Лотарь (756);
 святой Хродеганг (770);
 святой Герард (775—805);
 Регинальд (811);
 Ингельном (833);
 Саксобольд (840—852);
 Хильдебран II (853—880);
 Святой Аделен (881—916);
 Роберт II (X век);
 Бенедикт (X век);
 Азон Достопочтенный (986—1006);
 Сигфруа (1010—1022);
 Радбо (1023—1030);
 Ришар I (1030—1035);
 Ив де Беллем (1035—1070);
 Робер III де Рье (1070—1081);
 Жерар I (1082 — 23.01.1091);
 Серлон д’Oржер (1091 — 27.10.1123);
 Жан I де Нёвиль (1124—1143);
 Жерар II (1144 — 29.03.1157);
 Фроже (1157 — 12.09.1184);
 Лизьяр (1188 — 24.09.1201);
 Сильвестр (25.06.1202 — 26.06.1220);
 Жерве I де Кикесте (Джарвис Чичестерский) (20.12.1220 — 28.12.1228);
 Юг II (1229 — 12.09.1240);
 Жоффруа де Майе (1240/1241 — 30.01.1258);
 Тома д’Ону (20.12.1258 — 15./17.06.1278);
 Жан II де Берньер (1278 — 15.04.1294);
 Филипп Ле Буланже (21.10.1295 — 01.04.1315);
 Ришар II де Сантийи (1315 — 23.10.1319);
 Гильом I Може (1320/1321 — 22.01.1356);
 Жерве II де Белло (14.11.1356 — 1363);
 Гильом II де Рансе (05.05.1363 — 1379) — доминиканец;
 Грегуар Ланглуа (27.07.1379 — 13.05.1404);
 Пьер I де Бобле (16.09.1405 — 16.05.1408);
 Жан III (1408—1422);
 Робер IV де Рувр (11.12.1422 — 06.03.1433) — назначен епископом Мажюлона;
 Тибо Лемуан (1433—1434);
 Жан IV Шевалье (21.05.1434 — 06.08.1438);
 Жан V де Перюс д’Эскар (1438 — 04.06.1454);
 Робер V де Корнегрю (02.10.1454 — 04.05.1478) — назначен епископом Сидона;
 Этьенн Гупийон (04.05.1478 — 19.12.1493);
 Жиль де Лаваль (19.12.1493 — 03.10.1502);
 Клод д'Юссон (01.12.1503 — 1510) — назначен епископом Пуатье;
 Жак де Сийи (17.03.1511 — 24.04.1539);
 Николя Дангю (09.06.1539 — 12.08.1545) — назначен епископом Манда;
 Пьер II Дюваль (08.06.1545 — 13.10.1564);
 Луи дю Мулине (17.11.1564 — 1600);
 Клод де Моренн (23.10.1600 — 02.03.1606);
 Жан Берто (05.03.1607 — 08.06.1611);
 Жак Сюар (09.01.1612 — 30.05.1614) — францисканец;
 Жак Камю де Понкарре (30.05.1614 — 04.11.1650);
 Франсуа де Руксель де Медави (25.09.1651 — 24.08.1671) — назначен архиепископом Руана;
 Жан де Форкоаль (16.05.1672 — 27.02.1682);
 Матюрен Савари (24.03.1692 — 19.08.1698);
 Луи д’Aкен (30.03.1699 — 17./22.05.1710);
 Доминик-Барнабе Тюрго де Сен-Клер (10.11.1710 — 18.12.1727);
 Жак-Шарль-Александр Лаллеман (15.12.1728 — 06.04.1740);
 Луи-Франсуа Неэль де Кристо (11.11.1740 — 08.09.1775);
 Жан-Батист дю Плесси д’Aржантре (18.12.1775 — 29.11.1801);
 Иларьон-Франсуа де Шевинье де Буашолле (09.04.1802 — 12.02.1812);
 Гийом-Андре-Рене Бастон (1813—1815);
 Франсуа-Габриель де Шё дю Репа (1816);
 Алексис Соссоль (08.08.1817 — 07.02.1836);
 Меллон де Жолли (25.05.1836 — 19.11.1843) — назначен архиепископом Санса;
 Шарль-Фредерик Русселе (26.11.1843 — 01.12.1881);
 Франсуа-Мари Трегаро (01.12.1881 — 06.01.1897);
 Клод Бардель (14.04.1897 — 16.02.1926);
 Остав-Луи Паске (21.06.1926 — 31.03.1961);
 Андре-Жан-Батист Пьоже (31.03.1961 — 24.07.1971);
 Анри-Франсуа-Мари-Пьер Деруэ (24.07.1971 — 10.10.1985) — назначен епископом Арраса;
 Ив-Мария-Ги Дюбижон (22.08.1986 — 25.04.2002);
 Жан-Клод Буланже (25.04.2002 — 12.03.2010) — назначен епископом Байё;
 Жак Абер (с 28 октября 2010 года — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2010 года из 294 600 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 273 800 человек, что соответствует 92,9 % от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 271.000 || 273.181 || 99,2 || 451 || 447 || 4 || 600 || || 30 || 70 || 513
|-
| 1969 || 280.000 || 288.524 || 97,0 || 471 || 411 || 60 || 594 || || 75 || 1.211 || 197
|-
| 1980 || 270.000 || 293.600 || 92,0 || 366 || 338 || 28 || 737 || || 40 || 900 || 508
|-
| 1990 || 281.815 || 295.472 || 95,4 || 283 || 251 || 32 || 995 || || 52 || 478 || 509
|-
| 1999 || 271.000 || 288.700 || 93,9 || 199 || 183 || 16 || 1.361 || 6 || 50 || 326 || 40
|-
| 2000 || 274.000 || 292.337 || 93,7 || 210 || 173 || 37 || 1.304 || 9 || 64 || 311 || 40
|-
| 2001 || 274.000 || 292.337 || 93,7 || 201 || 169 || 32 || 1.363 || 9 || 60 || 292 || 40
|-
| 2003 || 274.000 || 293.506 || 93,4 || 196 || 162 || 34 || 1.397 || 10 || 57 || 416 || 40
|-
| 2004 || 274.000 || 293.912 || 93,2 || 182 || 158 || 24 || 1.505 || 12 || 45 || 404 || 40
|-
| 2010 || 273.800 || 294.600 || 92,9 || 166 || 137 || 29 || 1.649 || 17 || 40 || 286 || 37
|}

Источники 
 Annuario Pontificio за 2011 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 
 Официальный сайт епархии Се
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae, Leipzig 1931, pp. 625–626 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , pp. 427–428; vol. 2 , pp. 226–227; vol. 3 , p. 288; vol. 4 , p. 299; vol. 5, p. 338; vol. 6, p. 362 
 Границы епархии Се на сайте gcatholic.org
 Булла Qui Christi Domini, в Bullarii romani continuatio, Том XI, Romae 1845, pp. 245–249 

Се